Saint-Honoré est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Nom commun 
 Le saint-honoré, un gâteau.

Toponymes





Communes 
 Saint-Honoré, du Fjord-du-Saguenay, aussi appelé Saint-Honoré-de-Chicoutimi.
 Saint-Honoré-de-Témiscouata, du Témiscouata
 Saint-Honoré-de-Shenley, de Beauce-Sartigan



Communes 
 Saint-Honoré, ancienne commune du Finistère, aujourd'hui intégrée à Plogastel-Saint-Germain
 Saint-Honoré, en Isère
 Saint-Honoré, dans la Seine-Maritime
 Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre

Rues 
 Rue Saint-Honoré, rue de Paris située dans le .
Rue de Grenelle-Saint-Honoré, une ancienne rue de Paris, aujourd'hui rue Jean-Jacques-Rousseau dans sa partie sud, était située dans le  de Paris.
 Rue Saint-Honoré, rue de Blois (Loir-et-Cher) nommée d'après une ancienne église Saint-Honoré ; l’hôtel d’Alluye se trouve au .
 Rue du Faubourg-Saint-Honoré, rue de Paris située dans le .
 Rue Saint-Honoré à Montpellier.

Voir aussi
 

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France